El Campionat d'escacs d'Estònia és un torneig d'escacs que serveix per designar el campió nacional d'aquest esport.

El primer campionat no oficial se celebrà el 1903, organitzat per un club d'escacs format a Reval (llavors a l'Imperi Rus) el 1903 i que duia el nom del famós jugador rus Mikhaïl Txigorin. Després de la I Guerra Mundial, quan Estònia va esdevenir un país independent, varen començar els campionats oficials. Durant la II Guerra Mundial, Estònia fou annexionada per la Unió Soviètica el juny de 1940, i va existir com a RSS d'Estònia fins al juny de 1941, quan passà a formar part del Reichskommissariat Ostland sota control alemany; fou reocupada per l'URSS el 1944. Estònia va recuperar la seva independència el 1991 després de la desaparició de l'URSS.

Campionats no oficials 
{| class="sortable wikitable"
! Any !! Lloc !! Guanyador
|-
| 1903 || Reval || W. Sohn
|-
| 1904 || Reval || Bernhard Gregory
|-
| 1905 || Reval || Aaron Feinstein
|-
| 1906 || Reval || Abels
|-
| 1909 || Reval || Khmelevsky
|-
| 1910 || Reval || Aaron Feinstein
|}

El 1918 Reval canvià de nom i passà a anomenar-se Tallinn.

Llista de campions d'escacs oficials d'Estònia 

{| class="sortable wikitable"
! # !! Any !! Lloc !! Guanyador masculí !! Guanyadora femenina
|- 
| 1 || 1923 || Tallinn || Paul Rinne
|-
| 2 || 1925 || Tallinn || Johannes Türn
|-
| 3 || 1930 || Tallinn || Vladas Mikėnas
|-
| 4 || 1932 || Tallinn || Leho Laurine
|-
| 5 || 1933 || Tallinn || Gunnar Friedemann
|-
| 6 || 1934 || Tallinn || Ilmar Raud
|-
| 7 || 1935 || Tallinn || Paul Keres
|-
| 8 || 1936 || Tallinn || Paul Felix Schmidt
|-
| 9 || 1937 || Tallinn || Paul Felix Schmidt
|-
| 10 || 1939 || Tallinn || Ilmar Raud
|-
| 11 || 1941 || Tallinn || Johannes Türn
|-
| 12 || 1942 || Tallinn || Paul Keres
|-
| 13 || 1943 || Tallinn || Paul Keres
|-
| 14 || 1944 || Viljandi || Johannes Türn, August Eller
|-
| 15 || 1945 || Tallinn || Paul Keres || Salme Rootare
|-
| 16 || 1946 || Tallinn || Raul Renter || -	 
|-
| 17 || 1947 || Tallinn || Jüri Randviir || -	 
|-
| 18 || 1948 || Tallinn || Aleksander Arulaid || Salme Rootare	 
|-
| 19 || 1949 || Pärnu || Jüri Randviir, Raul Renter || Salme Rootare
|-
| 20 || 1950 || Tallinn || Jüri Randviir || Salme Rootare
|-
| 21 || 1951 || Tallinn || Iivo Nei || 	Helju Roosa	 
|-
| 22 || 1952 || Tartu || Iivo Nei || Marie Orav	 
|-
| 23 || 1953 || Tartu || Paul Keres || Urve Kure	 
|-
| 24 || 1954 || Tallinn || Jüri Randviir || Salme Rootare
|-
| 25 || 1955 || Tallinn || Aleksander Arulaid || Aino Kukk
|-
| 26 || 1956 || Tartu || Iivo Nei || Salme Rootare	 
|-
| 27 || 1957 || Tartu || Kalju Pitksaar || Salme Rootare
|-
| 28 || 1958 || Tallinn || Gunnar Uusi || Urve Kure	 
|-
| 29 || 1959 || Tartu || Gunnar Uusi || 	Marie Orav 	
|-
| 30 || 1960 || Viljandi || Iivo Nei || Salme Rootare
|-
| 31 || 1961 || Tallinn || Iivo Nei || Maaja Ranniku
|-
| 32 || 1962 || Tartu || Iivo Nei || Salme Rootare
|-
| 33 || 1963 || Tallinn || Gunnar Uusi || Maaja Ranniku
|-
| 34 || 1964 || Tallinn || Aleksander Arulaid || Salme Rootare
|-
| 35 || 1965 || Tartu || Rein Etruk || Urve Kure
|-
| 36 || 1966 || Viljandi || Gunnar Uusi || Salme Rootare
|-
| 37 || 1967 || Tallinn || Helmut Luik || Maaja Ranniku
|-
| 38 || 1968 || Tartu || Arne Hermlin || Mari Kinsigo (fora de concurs) 
|-
| 39 || 1969 || Tallinn || Rein Etruk || Salme Rootare
|-
| 40 || 1970 || Tartu || Hillar Kärner || Salme Rootare
|-
| 41 || 1971 || Tallinn || Iivo Nei || Salme Rootare
|-
| 42 || 1972 || Tartu || Andres Vooremaa || Salme Rootare
|-
| 43 || 1973 || Tallinn || Andres Vooremaa, Rein Etruk || Maaja Ranniku
|-
| 44 || 1974 || Tartu || Iivo Nei || Mari Kinsigo (fora de concurs) 
|-
| 45 || 1975 || Pärnu || Hillar Kärner || Leili Pärnpuu
|-
| 46 || 1976 || Haapsalu || Valter Heuer || Mari Kinsigo (fora de concurs) 
|-
| 47 || 1977 || Viljandi || Hillar Kärner || Tatjana Fomina
|-
| 48 || 1978 || Tallinn || Boris Rõtov || Tatjana Fomina
|-
| 49 || 1979 || Tartu || Gunnar Uusi || Leili Pärnpuu
|-
| 50 || 1980 || Tallinn || Gunnar Uusi || Leili Pärnpuu
|-
| 51 || 1981 || Haapsalu || Jaan Ludolf || Maaja Ranniku
|-
| 52 || 1982 || Tallinn || Lembit Oll || Maaja Ranniku
|-
| 53 || 1983 || Pärnu || Aleksander Veingold, Hillar Kärner || Tatjana Fomina
|-
| 54 || 1984 || Tallinn || Hillar Kärner || Maaja Ranniku
|-
| 55 || 1985 || Tallinn || Hillar Kärner || Svetlana Zainetdinova
|-
| 56 || 1986 || Tartu || Jaan Ehlvest || Leili Pärnpuu
|-
| 57 || 1987 || Haapsalu || Hillar Kärner || Maaja Ranniku
|-
| 58 || 1988 || Tallinn || Kalle Kiik || Maaja Ranniku
|-
| 59 || 1989 || Tallinn || Olav Sepp || Tatjana Fomina
|-
| 60 || 1990 || Tallinn || Mati Nei || Leili Pärnpuu
|-
| 61 || 1991 || Tallinn || Olav Sepp || Maaja Ranniku
|-
| 62 || 1992 || Tallinn || Olav Sepp || Tatjana Fomina
|-
| 63 || 1993 || Tallinn || Olav Sepp || Tuulikki Laesson
|-
| 64 || 1994 || Tallinn || Olav Sepp || Monika Tsõganova
|-
| 65 || 1995 || Tallinn || Olav Sepp || Monika Tsõganova
|-
| 66 || 1996 || Tallinn || Sergei Zjukin || Tuulikki Laesson
|-
| 67 || 1997 || Tallinn || Roman Sergejev || Monika Tsõganova
|-
| 68 || 1998 || Tallinn || Tarvo Seeman || Tatjana Fomina
|-
| 69 || 1999 || Tallinn || Kaido Külaots || Monika Tsõganova
|-
| 70 || 2000 || Tallinn || Mihhail Rõtšagov || Viktoria Baškite (fora de concurs) 
|-
| 71 || 2001 || Pühajärve || Kaido Külaots || Monika Tsõganova
|-
| 72 || 2002 || Kilingi-Nõmme || Kaido Külaots || Tatjana Fomina
|-
| 73 || 2003 || Tallinn || Kaido Külaots || Tatjana Fomina
|-
| 74 || 2004 || Tallinn || Meelis Kanep || Monika Tsõganova
|-
| 75 || 2005 || Tallinn || Meelis Kanep || Monika Tsõganova
|-
| 76 || 2006 || Tallinn || Tarvo Seeman || Valeriya Gansvind
|-
| 77 || 2007 || Tallinn || Meelis Kanep	|| Monika Tsõganova
|-
| 78 || 2008 || Tallinn || Kaido Külaots || Monika Tsõganova
|-
| 79 || 2009 || Rakvere || Kaido Külaots || Valeriya Gansvind
|-
| 80 || 2010 || Tartu || Kaido Külaots || Tuuli Vahtra
|-
| 81 || 2011 || Tallinn || Pavel Vorobjov || Regina Narva
|-
| 82 || 2012 || Tallinn || Mark Lapidus || Tatjana Fomina
|-
| 83 || 2013 || Tallinn || Ottomar Ladva || Tatjana Fomina
|-
| 84 || 2014 || Tallinn || Kaido Külaots || Mai Narva
|-
| 85 || 2015 || Tallinn || Ottomar Ladva || Margareth Olde
|-
| 86 || 2016 || Tallinn || Ottomar Ladva || Mai Narva
|-
| 87 || 2017 || Tallinn || Ilja Sirosh || Mai Narva
|-
| 88||2018||Tallinn ||Ottomar Ladva ||Margareth Olde
|-
| 89||2019||Tallinn ||Aleksandr Volodin ||Sofia Blokhin
|-
| 90 || 2020 || Tallinn || Kaido Külaots || Mai Narva
|-
| 91||2021||Tallinn ||Aleksandr Volodin ||Anastassia Sinitsina
|-
| 92||2022||Tallinn ||Aleksandr Volodin ||Anastassia Sinitsina
|}

Notes i referències

Bibliografia 
  (fundació i resultats entre 1905 i 1910)

Enllaços externs 
 
 

Estonia
Escacs a Estònia
Estonia
Escacs
Estonia
Estonia
Estonia